! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 151001–151100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 151101–151200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 151201–151300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 151301–151400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 151401–151500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 151501–151600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 151601–151700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 151701–151800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 151801–151900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 151901–152000 [ editare]

Lista planetelor minore (151001-152000)